A temporada de furacões no Atlântico de 1910 foi o período durante o verão e o outono de 1910 no qual os ciclones tropicais se formaram no Atlântico Norte. A temporada foi bastante inativa, com apenas cinco tempestades, no entanto, três delas atingiram o status de furacão e uma se tornou um grande furacão. A temporada teve um início tardio, com a formação de uma tempestade tropical no Mar do Caribe em 23 de agosto. Setembro viu duas tempestades, e o último ciclone tropical se formou durante o mês de outubro. À exceção de um deles, todos os fenômenos chegaram em terra firme, e o ciclone que só permaneceu sobre mar provocou alguns efeitos na ilha de Bermuda.

A primeira tempestade da temporada teve um efeito limitado sobre o continente, mas o sistema posterior causou danos mais graves no sul do Texas e norte do México. O terceiro furacão gerou chuvas torrenciais em Porto Rico, antes de atingir a mesma região do ciclone anterior. O quarto fenômeno passou a leste de Bermuda, onde alguns danos materiais foram relatados. O quinto furacão, conhecido como Furacão de Cuba, foi a tempestade mais catastrófica da temporada, atingindo a parte ocidental da ilha por um longo período de tempo. O número de mortes do furacão foram estimados em centenas.

1910